est un genre de dinosaure ankylosaure du Crétacé supérieur. L'espèce type, , a été nommée et décrite par Clifford A. Miles et Clark J. Miles en 2009.

Description

Étymologie 
Le nom de genre fait référence au Minotaure de la mythologie grecque, alors que le nom spécifique fait honneur à Vilayanur S. Ramachandran, qui a acheté les fossiles pour  au chasseur de fossiles Hollis Butts et les a rendus accessibles à la science.

Systématique 
Une étude publiée en 2014 par Victoria Arbour, Philip J. Currie et Demchig Badamgarav conclut que Minotaurasaurus ramachandrani est un synonyme de Tarchia kielanae.

Découverte 
Le genre est basé sur un spécimen de provenance inconnue. Il a probablement été retrouvé dans le désert de Gobi et exporté sans la permission du gouvernement chinois. Conservé un temps au  d'Apple Valley (Californie), il a été réacquis par Ramachandran en 2007.

Cladogramme Ankylosauridae

Voir aussi 
 Liste de dinosaures

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Asie
Ankylosauria
Taxon fossile décrit en 2009